Michalina Stanisława Maciuszek (ur. 16 września 1963 w Moszczenicy Wyżnej), polska biegaczka narciarska. Od 2010 roku radna miasta Rabki-Zdrój.

Uczestniczka mistrzostw świata w 1987 r. Czterokrotna medalistka Uniwersjad w sztafecie 3 x 5 km. 12-krotna mistrzyni Polski. Matka biegaczki narciarskiej Pauliny Maciuszek.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka w bazie PKOl

Medaliści Zimowej Uniwersjady 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1987
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1991
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Urodzeni w 1963